Endfelden ist der Name folgender Orte:

 Endfelden (Vilshofen an der Donau), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Endfelden (Gemeinde Perwang), Ortschaft von Perwang am Grabensee, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Endsfelden
 Entfelden